Perseïs (Oudgrieks: ) of Perse (Oudgrieks: ) is in de Griekse mythologie een van de drieduizend Oceaniden, dochter van Oceanus en Tethys.

Zij is de echtgenote van Helios (de Zon), van wie ze meerdere kinderen had: Aietes, Circe en Pasiphae (deze laatste wordt niet vermeld bij Hesiodus).

Antieke bronnen 
 Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca I 9, 1; III 1, 2.
 Cicero, De Natura Deorum III 48.
 Hesiodus, Theogonia 350; 956.

Stamboom 

Perseïs